Tinogasta (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
Tinogasta (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca